Blob steht für:
 Blob-Architektur, Bauten mit biomorphen Formen
 Physarum polycephalum, ein Schleimpilz
 Blob (Wasserkatapult), ein Wasserkatapult

Der Blob oder The Blob ist der Titel folgender Spielfilme:
 Blob – Schrecken ohne Namen (The Blob), US-amerikanischer Film von Irvin S. Yeaworth Jr. (1958)
 Der Blob (1972) (Beware! The Blob), US-amerikanischer Film von Larry Hagman (1972)
 Der Blob (1988) (The Blob), US-amerikanischer Film von Chuck Russell (1988)

The Blob steht auch für:
 The Blob (Hügel), Hügel auf der Siple-Insel, Antarktika
 eine Hitzewelle im Nordostpazifik, siehe Marine Hitzewelle#Der Blob im nordöstlichen Pazifik 2014–2016

Die Abkürzung BLOB steht für:
 Binary Large Object, binäre Datenobjekte

Siehe auch:
 de Blob, Videospiel von Blue Tongue Entertainment (2006)
 Globster #Der Blob, angeschwemmte Kadaver
 Blobfisch, Arten der Dickkopf-Groppen
 Plop
 Plopp

Abkürzung